MKS Pogoń Siedlce (Miejski Klub Sportowy Pogoń Siedlce) z sekcjami rugby, tenisa stołowego i lekkoatletyki
  MKP Pogoń Siedlce (Miejski Klub Piłkarski Pogoń Siedlce) z sekcją piłki nożnej
  MKP Pogoń Siedlce, sekcja hokeja na lodzie